Cuvântul francez pernambouc este folosit ocazional în română cu sensuri:
 Pernambuco — unul dintre cele 26 de state ale Braziliei
 fernambuc sau pernambuc — un arbore cu lemn roșu (Caesalpinia echinata)